Светско првенство у рагбију седам 1993. (службени назив: 1993 Rugby World Cup Sevens) је било прво светско првенство у рагбију седам. Турнир је одржан у Шкотској, земљи у којој је и настао рагби 7, а титулу је освојила селекција Енглеске, пошто је у финалу у Единбургу савладала Аустралију на стадиону Марифилд.

Квалификације за Светско првенство 1993. 

Укупно су учествовале 24 репрезентације. 19 репрезентација је добило позивницу да учествује, а 5 репрезентација су се избориле за пласман кроз квалификације.

Групна фаза 

Група А

Фиџи - Летонија 42-0

Јужна Африка - Јапан 28-5

Велс - Румунија 33-7

Фиџи - Јапан 28-17

Румунија - Летонија 22-5

Јужна Африка - Велс 36-14

Фиџи - Румунија 40-0

Велс - Јапан 35-7

Јужна Африка - Летонија 47-5

Фиџи - Велс 21-17

Јужна Африка - Румунија 38-0

Јапан - Летонија 21-12

Фиџи - Јужна Африка 19-26

Велс - Летонија 36-7

Румунија - Јапан 15-17

Група Б

Нови Зеланд - Холандија 49-7

Француска - САД 22-7

Ирска - Јужна Кореја 21-12

Нови Зеланд - САД 19-5

Јужна Кореја - Холандија 28-12

Ирска - Француска 19-7

Нови Зеланд - Јужна Кореја 46-0

Ирска - САД 38-0

Француска - Холандија 26-14

Ирска - Нови Зеланд 7-24

Француска - Јужна Кореја 0-14

Холандија - САД 0-31

Ирска - Холандија 45-0

Нови Зеланд - Француска 19-5

Јужна Кореја - САД 26-19

Група Ц

Аустралија - Тајван 28-0

Шкотска - Тонга 15-7

Аргентина - Италија 17-7

Аустралија - Тонга 7-10

Италија - Тајван 15-14

Аргентина - Шкотска 14-10

Аустралија - Италија 40-0

Аргентина - Тонга 5-17

Шкотска - Тајван 36-5

Аргентина - Аустралија 5-42

Шкотска - Италија 21-12

Тонга - Тајван 52-0

Аустралија - Шкотска 26-14

Аргентина - Тајван 26-5

Тонга - Италија 31-7

Група Д

Енглеска - Хонг Конг 40-5

Самоа - Шпанија 47-0

Канада - Намибија 21-7

Енглеска - Шпанија 31-0

Намбија - Хонг Конг 17-19

Самоа - Канада 28-14

Енглеска - Канада 33-0

Шпанија - Хонг Конг 26-5

Самоа - Намибија 47-0

Енглеска - Самоа 10-28

Канада - Хонг Конг 35-7

Шпанија - Намибија 21-26

Група Е

Самоа - Ирска 0-17

Тонга - Фиџи 7-21

Фиџи - Самоа 14-12

Тонга - Ирска 12-14

Тонга - Самоа 7-42

Фиџи - Ирска 31-7

Група Ф

Јужна Африка - Аустралија 5-7

Енглеска - Нови Зеланд 21-12

Јужна Африка - Енглеска 7-14

Нови Зеланд - Аустралија 42-0

Јужна Африка - Нови Зеланд 31-14

Аустралија - Енглеска 21-12

Нокаут фаза 

Боул

Шкотска - Француска 14-7

Јапан - Канада 14-0

Шкотска - Јапан 19-33

Плејт

Велс - Шпанија 7-10

Аргентина - Јужна Кореја 24-0

Аргентина - Шпанија 19-12

Мелроуз куп

Фиџи - Енглеска 7-21

Аустралија - Ирска 21-19

Аустралија - Енглеска 17-21

Финале

Видео снимци 

Снимак финала 1993

Rugby Sevens 1993 - 23: The World Cup Final - YouTube

Емисија Тотал рагби о светском рагбију 1993.

RWC SEVENS Countdown 1993 Lookback Total Rugby - YouTube

Референце 

Светска првенства у рагбију седам
Рагби у 1993.